Боханов — русская фамилия, и топоним.

Известные носители 
 Боханов, Александр Николаевич (1944—2019) — советский и российский историк и историограф.

Населённые пункты 
 Боханов — село на Украине.